Джон Стортон (; 19 мая 1400 — 25 ноября 1462, Дарем, графство Дарем, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Стортон с 1448 года. Принадлежал к рыцарскому роду, сделал карьеру на королевской службе. Заседал в парламенте, был шерифом ряда графств, в 1446—1453 годах занимал должность королевского казначея. Стортон был другом и родственником Бофортов, но во внутриполитической борьбе, ставшей прологом Войн Алой и Белой розы, не примкнул ни к одной из сторон. О его участии в боевых действиях источники не сообщают. В последние годы жизни Стортон, по-видимому, был умеренным сторонником Йорков.

Биография 
Джон Стортон принадлежал к богатому рыцарскому роду. Он был сыном и наследником сэра Уильяма Стортона, владевшего землями в Уилтшире, Сомерсете, Дорсете и Эссексе, спикера Палаты общин, и его жены Элизабет Мойн. Джон потерял отца в 1413 году, в возрасте 13 лет; до совершеннолетия наследника его поместьями управляли дядя, Джон Стортон из Престон-Плэкнетта, и сэр Уильям Хэнкфорд. В свои права Стортон вступил 1 июля 1421 года. Известно, что на тот момент его годовой доход составлял 200 фунтов, а в 1429 году Джон получил наследство от деда по материнской линии, сэра Джона Мойна. К 1436 году доходы Стортона превышали 600 фунтов; к моменту смерти он владел более чем двадцатью манорами в одиннадцати графствах Англии.

Это богатство стало основой для политической карьеры. К 1421 году Стортон уже работал в одной из королевских комиссий, а в конце того же года был впервые избран в парламент как рыцарь; в двух созывах парламента он представлял Уилтшир, в одном — Дорсет. Сохранившиеся документы показывают, что влияние и авторитет Стортона в тех графствах, где он владел поместьями, постоянно росли. Джон занимал должности верховного шерифа Уилтшира (в 1426, 1433 и 1437 годах), Сомерсета и Дорсета (в 1428 году), Глостершира (в 1439 году), регулярно нёс военную службу. В 1430 году, с отрядом в три латника и двенадцать лучников Стортон стал частью многочисленной свиты, сопровождавшей короля Генриха VI на коронацию в Париж. Возможно, именно во время торжеств по случаю коронации Стортон был посвящен в рыцари (в любом случае рыцарем он стал не позже 1432 года). Летом 1436 года сэр Джон снова был на континенте, защищая Кале, — на этот раз под его началом был более внушительный отряд, пять латников и сто двенадцать лучников. 10 апреля 1437 года Стортона включили в состав посольства для переговоров с французами (правда, переговоры, по-видимому, так и не начались), а в октябре того же года он присутствовал на заседании Большого совета. 13 ноября Генрих VI назначил его одним из своих постоянных советников с жалованьем 40 фунтов в год. Теперь сэр Джон был достаточно высокопоставленным человеком, чтобы принять от графа Саффолка опеку над герцогом Карлом Орлеанским — родственником французского короля, находившимся в плену со времён Азенкура.

В сентябре 1440 года Стортон был одним из девяти человек, предложенных в качестве советников герцогу Йоркскому, назначенному наместником во Франции. Два месяца спустя сэру Джону поручили отправиться к Томасу Куртене, 13-му графу Девону, чтобы взять у него залог в 2000 марок в качестве гарантии того, что он сохранит мир по отношению к сэру Уильяму Бонвиллу. В 1446 году Стортон стал королевским казначеем, а в мае 1448 года Генрих VI пожаловал ему титул барона Стортона вместе с поместьями в Уилтшире, Сомерсете и Дорсете (для поддержания достоинства лорда). Известно, что сэр Джон часто посещал заседания Королевского совета, но его мнение зафиксировано только в связи с одним эпизодом: на заседании в Уинчестере летом 1449 года Стортон заявил, что, прежде чем пытаться отвоевать Гиень, нужно установить закон и порядок у себя дома.

Во внутриполитической борьбе Стортон был союзником семьи Бофортов, близкой к королю. Кардинал Бофорт в одно с сэром Джоном время находился в Кале, позже Стортон финансировал французскую экспедицию Эдмунда Бофорта, графа Дорсета; его двоюродная сестра Маргарет Бошан из Блетсо стала женой старшего брата Эдмунда, Джона, герцога Сомерсета, и последний, умирая в 1444 году, сделал Стортона одним из своих душеприказчиков. В качестве казначея сэру Джону приходилось сотрудничать с лордом-камергером Уильямом де ла Полем, 1-м герцогом Саффолком, но отношения этих двух вельмож оставляли желать лучшего. В 1450 году, когда Саффолк был смещён со всех постов, а потом убит, положение Стортона осталось незыблемым.

Несмотря на свои связи с Бофортами, Стортон, по-видимому, старался не занимать чью-либо сторону в конфликте между герцогом Сомерсетом и Ричардом Йоркским. В феврале 1452 года король послал сэра Джона вместе с другими лордами к Ричарду и графу Девону с приказом воздержаться от мятежа. В марте 1453 года Стортон был смещён с поста казначея, но он оставался в Совете в течение всего периода душевной болезни Генриха VI и первого протектората Йорка. В марте 1454 года сэр Джон вошёл в состав делегации, посланной парламентом в Виндзор, чтобы выяснить, может ли монарх заниматься государственными делами; в том же парламенте его назначили ответственным за военно-морскую оборону на три года (в действительности его полномочия продлились только год). В марте 1455 года Стортону поручили выступить в роли арбитра между Йорком и Сомерсетом, чтобы погасить конфликт мирным путём; однако барон потерпел неудачу, и вскоре началась гражданская война, известная как Война роз. Неизвестно, принимал ли сэр Джон участие в первой битве этой войны, при Сент-Олбансе, где погиб Сомерсет.

После января 1456 года Стортон редко посещал заседания Совета. Он не примкнул к ланкастерской партии, хотя был тесно связан с её видными сторонниками — Хамфри Стаффордом, 1-м герцогом Бекингемом, Лайонелом Уэллсом, 6-м бароном Уэллсом, Робертом Хангерфордом, 3-м бароном Хангерфордом. В то же время сэр Джон сохранял лояльность по отношению к королю; в августе 1459 года он предоставил монарху ссуду в две тысячи фунтов для оплаты посольства к папе римскому, ещё раз присягнул на верность в парламенте, заседавшем в Ковентри, а летом 1460 года собирал войска, чтобы отразить вторжение йоркистов. Когда последние победили, Стортон не прекратил свою работу в разного рода местных комиссиях и даже являлся на заседания Совета по приглашению герцога Ричарда. При новом короле, Эдуарде IV, занявшем престол в марте 1461 года, барон уже не заседал в Совете, но время от времени получал небольшие пожалования (ферму, управление парком, выплату старых долгов и т. п.). В 1462 году он активно действовал от имени Эдуарда в юго-западных графствах, собирая силы для сопротивления ожидаемому вторжению из Франции; по-видимому, на тот момент сэра Джона уже можно было считать умеренным сторонником Йорков. Осенью 1462 года Стортон отправился на север с армией Эдуарда, и в пути 25 ноября того же года он умер. Предположительно это произошло в Дареме.

Семья 
Джон Стортон был женат на Марджори Вудхэм, дочери сэра Джона Вудхэма и Джоан Ризли. В этом браке родились:

 Уильям, 2-й барон Стортон;
 Маргарет, жена сэра Джорджа Дарелла (её дочь Элизабет стала женой сэра Джона Сеймура и бабкой Джейн Сеймур);
 сэр Реджинальд;
 Николас;
 Джон;
 Джоан, жена Ричарда де ла Варра.

Потомки Джона Стортона по прямой мужской линии носят титул барона Стортона и в начале XXI века.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Стортон
Бароны Англии XV века
Военные деятели Столетней войны
Главные шерифы Уилтшира
Главные шерифы Глостершира
Главные шерифы Сомерсета
Главные шерифы Дорсета
Стортоны